BQA peut désigner :
 , un aéroport philippin ;
 , l'organisateur du .